Die Prva Crnogorska Liga 2020/21 war die 15. Saison der höchsten montenegrinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison wurde am 14. August 2020 eröffnet und endete am 25. Mai 2021.

Modus 
Die zehn Mannschaften traten an 36 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an, zwei Mal zu Hause, zwei Mal auswärts. Meister wurde Titelverteidiger FK Budućnost Podgorica. Das Team stand bereits sieben Spieltage vor Saisonende als Meister fest und qualifizierte sich für die 1. Qualifikationsrunde der Champions League. Da Budućnost das Double gewann spielte außer dem Zweiten und Dritten auch der Vierte in der 1. Qualifikationsrunde der Europa Conference League. Absteigen musste der Tabellenletzte OFK Titograd. Der Achte und Neunte setzte sich in der Relegation durch und konnten damit die Liga halten.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Achtplatzierte spielte gegen den Dritten der Druga Liga, der Neuntplatzierte gegen den Zweiten der Druga Liga. Die Hinspiele fanden am 1. Juni, die Rückspiele am 6. Juni 2021 statt.

|}
Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage des Montenegrinischen Fußballverbands (bosnisch)
 Ausführliche Statistiken auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21